Новоиушинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тогульском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоиушино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 414 человек, в том числе 198 мужчин и 216 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новоиушино.

Примечания 

Муниципальные образования Тогульского района
Сельские поселения Алтайского края